Bornheim est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Bornheim, ville de l'arrondissement de Rhin-Sieg en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 Bornheim, commune de l'arrondissement d'Alzey-Worms en Rhénanie-Palatinat
 Bornheim, commune de l'arrondissement de la Route-du-Vin-du-Sud en Rhénanie-Palatinat
 Bornheim, un district de la ville de Francfort-sur-le-Main

Homonymie de toponyme